«Naturally» — песня американской музыкальной группы Selena Gomez & The Scene (во главе с Селеной Гомес). Сначала появилась на свет на их дебютном альбоме 2009 года Kiss & Tell, а в 2010 году была в США и нескольких других странах издана отдельным синглом. Это был второй сингл с этого альбома, следующий за «Falling Down».

Список композиций 

 Naturally (The Remixes) — мини-альбом (iTunes США)
 «Naturally» (Original) — 3:22
 «Naturally» (Dave Audé Club) — 7:43
 «Naturally» (Ralphi Rosario Extended) — 9:09
 «Naturally» (Disco Fries Extended) — 5:28

 «Naturally» — цифровой сингл (iTunes Великобритания)
 «Naturally» (UK radio mix) — 3:05
 «Naturally» (Instrumental) — 3:22

 ''Naturally'' — цифровой мини-альбом (iTunes Великобритания)
 «Naturally» (Original Edit) — 3:10
 «Naturally» (Dave Audé Club Mix) — 7:43
 «Naturally» (Dave Audé Dub) — 7:23
 «Naturally» (Ralphi Rosario Extended Mix) — 9:09
 «Naturally» (Ralphi Rosario Big Dub) — 8:50
 «Naturally» (Disco Fries Extended Mix) — 5:28
 «Naturally» (Disco Fies Dub) — 5:51

 «Naturally» — промоционный CD-сингл (Великобритания)
 «Naturally» (UK radio mix) — 3:05

 «Naturally» — CD-сингл (Германия)
 «Naturally» — 3:08
 «Kiss & Tell» — 3:17

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2009 года
Синглы 2010 года
Синглы Selena Gomez & the Scene
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Hollywood Records